Matang bezeichnet:

 Matang (Rudong) (马塘镇), Großgemeinde im Kreis Rudong in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Matang (Wenshan) (马塘镇), Großgemeinde der Stadt Wenshan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Matang (Yijiang) (马塘街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yijiang in der chinesischen Provinz Anhui
 Matang (Kiribati), Ort am Atoll Nonouti von Kiribati